Die RTL Journalistenschule GmbH ist eine 2000 von RTL gegründete Journalistenschule und Tochter von RTL Deutschland, in der Journalisten crossmedial ausgebildet werden. Geschäftsführer sind Jutta Lindemann und Leonhard Ottinger.

Alle zwei Jahre nimmt die Schule jeweils einen Jahrgang von 30 Schülern auf. Hierfür müssen die Bewerber ein mehrstufiges und anonymisiertes Bewerbungsverfahren durchlaufen. Die zweijährige Ausbildung beinhaltet für insgesamt sechs Monate Theorieblöcke bei RTL in Köln, Berlin sowie den USA. An der RTL Journalistenschule werden zudem offene Medienseminare angeboten.

Weblinks 
 Internetpräsenz der RTL Journalistenschule

Einzelnachweise 

Journalistenschule in Deutschland
Medien (Köln)
RTL
Gegründet 2000